Camalcolaimus är ett släkte av rundmaskar. Camalcolaimus ingår i familjen Leptolaimidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Camalcolaimus